The Good in the Worst of Us – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Good in the Worst of Us – film del 1913 prodotto dalla Edison Company
 The Good in the Worst of Us – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
 The Good in the Worst of Us – film del 1915 diretto da William Humphrey